Lessenich steht für:

 Lessenich (Mechernich), Ort bei Mechernich, Kreis Euskirchen
 Lessenich/Meßdorf, Stadtteil von Bonn

Lessenich ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Lessenich (1942–2017), deutsche Illustratorin und Autorin
 Stephan Lessenich (* 1965), deutscher Soziologe